Вудринг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вудринг, Аллен — американский легкоатлет, который специализировался в беге на короткие дистанции.
 Вудринг, Гарри Хайнс (1890—1967) — американский политик, член Демократической партии; губернатор штата Канзас (1931—1933), военный министр США (1936—1940).